|date=janvier 
33, rue Carambole était une rubrique présentée en double page, paraissant toutes les deux semaines dans le Journal de Spirou à partir du n°3447 du . Cette rubrique était animée collectivement par trois jeunes auteures françaises de bande dessinée : Cha, Mélaka et Laurel. C'est au FIBD 2004 d'Angoulême que Thierry Tinlot, rédacteur en chef de Spirou à l'époque, proposa aux trois dessinatrices une rubrique bi-hebdomadaire dans son journal, qui serait inspirée de leurs blogs personnels (chacune des trois en possédant un).

Chaque numéro traitait d'un sujet différent vu par les yeux des auteures et allant du quotidien (la drague, le shopping…) à l'actualité (les Jeux olympiques) en passant par des faits de société (les aveugles).

La série s'arrête un an plus tard.

La série après 2005 
Le , Laurel dessine Cha et Mélaka en lesbiennes se mariant, à l'occasion de l'étude d'une loi sur le mariage homosexuel. Cha est reconnaissable à ses favoris et Mélaka à son teint mat.

Notes et références

Liens externes 
 33 rue Carambole sur le site de Mélaka

Rubrique du journal Spirou